Typ 103 oder Tipo 103 steht für:
 Alfa Romeo Tipo 103, Automodell der Marke Alfa Romeo
 Peugeot Typ 103, Automodell der Marke Peugeot

Abkürzung